Леонид Сергеевич Попов: Попов, Леонид Сергеевич (известен как: Ленч; 1905—1991) — русский советский писатель-сатирик.
 Попов, Леонид Сергеевич (1917? — ?) — советский инженер-кораблестроитель.
 Попов, Леонид Сергеевич (род. 1934) — российский машиностроитель, лауреат Государственной премии СССР.
 Попов, Леонид Сергеевич (1938—2020) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Попов, Леонид Сергеевич (род. 1946) — советский и российский актёр, сценарист, кинорежиссёр.